Села:
 Воробіївка — Вінницька область, Немирівський район
 Воробіївка — Одеська область, Березівський район
 Воробіївка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Воробіївка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Воробіївка — Хмельницька область, Білогірський район
 Воробіївка — Хмельницька область, Дунаєвецький район
 Воробіївка — Хмельницька область, Полонський район

Див. також 
 Вороб'ївка
 Горобіївка